(« Les Ménines », les demoiselles d'honneur) est le nom de plusieurs œuvres :
 , dit Les Ménines, tableau de Diego Vélasquez ;
 , série de tableaux de Pablo Picasso.